Elbow – gruppo musicale inglese
 Elbow – fiume del Canada
 Elbow Peak – picco roccioso antartico

Altri progetti

Pagine correlate 
Elbow Lake